Dorotów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Dorotów, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Dorotów, un village de la voïvodie de Łódź